Толапа има више значења:

 Толапа, Сантијаго Толапа (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Толапа (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Толапа, Толапа Таман (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Толапа (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Толапа (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику